Франсиско Мургија има више значења:

 Франсиско Мургија, Километро Куарента и Нуеве (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Франсиско Мургија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику